Carlo Cozio, conte di Salabue, scacchista italiano
Ignazio Alessandro Cozio, conte di Salabue, collezionista di strumenti musicali italiano
Marco Giulio Cozio, re dei Cozii, tribù celto-ligure
Cozio II, re dei Cozii, nipote di Marco Giulio Cozio